Lindley kan syfta på följande:

Personer

 Lindley (efternamn), engelskt efternamn

Geografi

Antarktis 

 Mount Lindley,

Storbritannien 

 Lindley, Leicestershire - en ort i Leicestershire, England, 
 Lindley (parish), England, North Yorkshire, 
 Lindley, West Yorkshire - en ort i West Yorkshire, England, 
 Old Lindley - en ort i West Yorkshire, England,

Sydafrika 

 Lindley, Sydafrika, ort, Fristatsprovinsen, Thabo Mofutsanyana District Municipality,

USA 
 Lindley, New York

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar